

Gruppi di qualificazione

Gruppo 1